Іржі Скобла (1930—1978) — чехословацький легкоатлет, призер Олімпійських ігор 1956, чемпіон Європи.
 Міхась Скобла (1966) — білоруський поет, прозаїк, перекладач.
 Ярослав Скобла (1899—1959) — чехословацький важкоатлет, чемпіон і призер Олімпійських ігор, чемпіон світу.